Box set – raccolta di album discografici, film o altro, composta da più oggetti contenuti in un cofanetto (box)

Musica 
Box Set – raccolta dei Lynyrd Skynyrd del 1991
The Box Set – raccolta dei Kiss del 2001
Box Set – raccolta dei Me First and the Gimme Gimmes del 2001